Bozum kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Bozoum (prefekturhuvudort i Centralafrikanska republiken), Préfecture de l’Ouham-Pendé,

Nederländerna 

 Bozum (ort i Nederländerna), Friesland, Gemeente Littenseradiel, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar